Shut Up and Dance – album di Paula Abdul del 1990
 Shut Up and Dance – singolo degli Aerosmith del 1994
 Shut Up and Dance – singolo dei Walk the Moon del 2014